Сальсидо — фамилия.
 Сальсидо, Брайан (род. 1985) — американский хоккеист, защитник. 
 Сальсидо, Карлос (род. 1980) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара».